Сара́тов:

 Саратов — крупный город на юго-востоке европейской части России, административный центр Саратовской области.
 Саратов — метеорит-хондрит весом 221 000 граммов. Назван в честь города Саратов, вблизи которого упал.
 «Саратов» — кинотеатр в Саратове.
 «Саратов» — фирменный поезд ФПК, курсирующий по маршруту Саратов — Москва — Саратов.
 «Саратов» — название холодильников и морозильных камер, производимых заводом «СЭПО» в 1952—1992 и 1999—2020 годах.
 Саратов — остров в Ленинском районе Саратовской области (47° с. ш. 132° в. д.)
 «Саратов» — команда КВН из одноимённого города, выступает с 2011 года. Победители Премьер-лиги в финале 2013 года.
 «Саратов» — серия вычислительных машин разрабатывавшихся Центральным НИИ измерительной аппаратуры (ЦНИИИА), г. Саратов.
 «Саратов» — название мини-футбольного клуба «Саратовец» из города Саратов в 2002—2010 годах (в 1998—2002 — «Саратов-СПЗ»).

Корабли 
 «Саратов» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1723 года постройки, участник Персидского похода 1722—1723 годов.
 «Саратов» — гекбот Каспийской флотилии Российской империи 1729 года постройки.
 «Саратов» — линейный корабль, 1765.
 «Саратов» — линейный корабль, 1785.
 «Саратов» — линейный корабль, 1809.
 «Саратов» — пароход.
 «Саратов» — большой десантный корабль проекта 1171.

Фамилия 
 Саратов, Алексей Савельевич (1906—1960) — советский партийный и государственный деятель.
 Саратов, Андрей Александрович (1962—2000)— подполковник Министерства внутренних дел Российской Федерации.
 Саратов, Валерий Владимирович (1953—2015) — украинский политик.

См. также 
 Саратово — деревня в Горьковском районе Омской области.

Примечания